HEMS steht für:
 Helicopter Emergency Medical Services, siehe HEMS Technical Crew Member und HEMS Academy
 Heinrich-Emanuel-Merck-Schule in Darmstadt
 High Energy Materials Science
 High Level Entity Management System in der Informatik
 Home Energy Management System im Bereich Smart Home

Hems ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Hems (1842–1916), britischer Bildhauer

Siehe auch:
 Hem

Abkürzung